Полар:
 Polar — российский производитель телевизоров LED, LCD и CRT, а также приставок цифрового телевидения, с использованием современных цифровых технологий. Основной бренд — Polar.
 Polar Music — шведская звукозаписывающая компания.
 Polar — шведский скейт-бренд, положивший начало целому направлению в скейтбординге, которое на текущий момент вырвалось далеко за его пределы, оказав влияние на стиль и культуру вообще.
 Полар, Хорхе (1856—1932) — перуанский государственный, политический и дипломатический деятель, поэт, педагог.

См. также